

Patronyme 

 Carlisle Floyd (1926-2021), compositeur américain d'opéras ;
 Christiane Floyd (1943-), informaticienne autrichienne ;
 Cliff Floyd (né en 1972), joueur américain de baseball ;
 Donna Floyd Fales (née en 1940), joueuse américaine de tennis ;
 Eddie Floyd (né en 1935), chanteur américain de soul et rhythm and blues ;
 Eric Floyd (né en 1960), joueur américain de basket-ball ;
 Gavin Floyd (né en 1983), joueur américain de baseball ;
 George Floyd, afro-américain victime de violences policières ;
 Réactions à la mort de George Floyd ;
 Manifestations et émeutes consécutives à la mort de George Floyd ;
 King Floyd (1945-2006), chanteur et compositeur américain ;
 Leonard Floyd (né en 1992), joueur américain de football américain ;
 Raymond Floyd (né en 1942), golfeur américain ;
 Robert Floyd (1936-2001), chercheur en informatique américain ;
 Robert Floyd (né en 1967), acteur américain ;
 Sally Floyd (1950-2019), informaticienne américaine.

Toponyme 

 Floyd, localité de l'Arkansas ;
 Floyd, localité de l'Iowa ;
 Floyd, ville de l'État de New York ;
 Floyd, localité du Nouveau-Mexique ;
 Floyd, localité de Virginie ;
 , nom de six comtés des États-Unis ;
 .

Autres 
 Pink Floyd, groupe anglais de rock progressif formé en 1965
 , trémolo flottant réputé dans le domaine des guitares électriques
 (19367) Pink Floyd, astéroïde découvert le 
 Algorithme de Floyd-Warshall, algorithme utilisé pour déterminer tous les plus courts chemins dans un graphe orienté et valué, en temps cubique
 Algorithme de Floyd-Steinberg, algorithme utilisé en traitement d'images